Floater (volleybal), een sportterm
 Floater (HTML), een onderdeel van een webpagina
 Glasvochttroebeling
 een volwassen dier dat zijn voortplanting uitstelt in de hoop later een hogere-kwaliteitshabitat te bekomen, en zo een fitnessvoordeel te bekomen (zie bijvoorbeeld het artikel over de scholekster)